Bertil Lilliehöök kan avse:

Bertil Lilliehöök (1809–1890), en svensk sjömilitär
Bertil Lilliehöök (1870–1967), en svensk militär (överste)
Bertil Lilliehöök (1914–2005), en svensk agronom